Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2022 de l'Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les numéros 1 mondiaux Nikola Mektić et Mate Pavić s'inclinent dès le  contre les invités du tournoi Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios. À l'issue de la rencontre, Nick Kyrgios fait savoir sur les réseaux sociaux que l'entourage de la paire croate les a menacé dans les vestiaires après le match.

Pour la première fois depuis l'édition de 1980, la finale du double messieurs de l'Open d'Australie oppose deux paires australiennes : Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios contre Matthew Ebden et Max Purcell. La dernière fois qu'une équipe composée de deux Australiens a remporté ce tournoi, c'était en 1997, avec Todd Woodbridge et Mark Woodforde.

Lauréats 
Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios décrochent le titre après leur victoire face à leurs compatriotes Matthew Ebden et Max Purcell. Il s'agit de leur  titre respectif en double, le  ensemble, et de leur  sacre en Grand Chelem, toute épreuve confondue. Ils deviennent ainsi la première équipe australienne à remporter le tournoi depuis 1997 et la première paire invitée d'un Majeur de l'histoire à soulever le trophée.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2022
Tennis en Australie en 2022
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2022